Віндельн (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Віндельн — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.